Mit dem Begriff Meersau werden verschiedene Tiere bezeichnet:
 Großer Roter Drachenkopf (Scorpaena scrofa), ein Knochenfisch
 Gefleckte Meersau (Oxynotus centrina), eine Haiart
 umgangssprachlich für Meerschweinchen, siehe Hausmeerschweinchen